Ван Ифу́ (, 4 декабря 1960) — китайский стрелок из пистолета, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира.

Ван Ифу родился в 1960 году в Ляояне провинции Ляонин. В 17 лет начал заниматься стрельбой, в 1978 году вошёл в сборную провинции, в 1979 — в национальную сборную. На Олимпийских играх 1984 года стал обладателем бронзовой медали, позднее становился чемпионом или призёром на всех Олимпиадах с 1992 по 2004 годы.

В 2005 году возглавил национальную сборную по пулевой стрельбе.

См. также 
 Список спортсменов с наибольшим количеством участий в Олимпийских играх

Примечания

Ссылки 
 
 

Стрелки Китая
Олимпийские чемпионы от Китая
Олимпийские чемпионы по стрелковому спорту
Чемпионы летних Олимпийских игр 1992 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1984 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1984 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1988 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1992 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1996 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2000 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2004 года
Тренеры Китая
Чемпионы мира по стрельбе
Чемпионы Азии по стрельбе